Тумбадеро има више значења:

 Тумбадеро (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тумбадеро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику